Ryszard Tarasiewicz – trener piłkarski
 Ryszard Tarasiewicz – prof. dr hab. inż., zasłużony dla rozwoju informatyki, biocybernetyki, inżynierii biomedycznej, automatyki oraz robotyki.
 Ryszard Tarasewicz – śpiewak operowy, reżyser, pedagog